Ciclópeo puede referirse a:
Lo relativo a los cíclopes.
Construcción ciclópea

No debe confundirse con enciclopédico o con cíclico.